Port Louis o Port-Louis è il nome di diversi luoghi:
 Port Louis – capitale di Mauritius e capoluogo del distretto omonimo
 Port-Louis – cittadina della Bretagna meridionale
 Port-Louis – comune francese della Guadalupa
 Port Louis – nelle isole Falkland